William Stevenson (né le  à Chicago - mort le  à Fort Myers) est un athlète américain spécialiste du 400 mètres.

Carrière

Palmarès

Records du monde

Notes et références

Liens externes 
 
 

Sprinteur américain
Coureur de 400 mètres
Champion olympique d'athlétisme
Athlète (homme) aux Jeux olympiques d'été de 1924
Naissance en octobre 1900
Décès en avril 1985
Champion olympique américain
Détenteur d'un record du monde d'athlétisme
Récipiendaire de la Bronze Star
Étudiant de l'université de Princeton
Décès à 84 ans